Shuibei bezeichnet:

 Shuibei (Großgemeinde, Shaowu) (水北镇), Großgemeinde der Stadt Shaowu in der chinesischen Provinz Fujian
 Shuibei (Yushui) (水北镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shuibei (Straßenviertel) (水北街道), Straßenviertel der Stadt Shaowu in der chinesischen Provinz Fujian